Duka peut être :
 Duka, village de Hongrie, situé dans le département de Vas ;
 Duka ou hun-saare, deux langues kainji parlées au Nigeria.